Соревнования по водному поло на IV летних Олимпийских играх прошли 15, 20 и 22 июля. Принять участие пожелали шесть мужских сборных, но участвовали только четыре, которые разыграли один комплект медалей.

Медали

Общий медальный зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории)

Медалисты

Соревнование

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Бомбардиры

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований 
 Официальный отчёт об Играх 

1908 год в водном поло